Stazione di Shōnai – stazione ferroviaria giapponese a Toyonaka
Stazione di Shōnai – stazione ferroviaria giapponese a Yufu